«Кот против Крысы» (, ) — гонконгский фильм с боевыми искусствами режиссёра Лю Цзяляна. Сюжет фильма основан на романе «».

Сюжет 
Пак Юктхон и Чинь Чиу — ученики одного учителя Сэка Татфу. Они оба спорили и дрались, чтобы выяснить, чьё кунг-фу лучше. Юктхон спас императора, но не поверил, когда правитель предложил ему стать чиновником. Позже Чинь Чиу тоже спас императора, который назначил его членом императорской гвардии под титулом «Императорский Кот». Завистливый и взбешённый Пак Юктхон и его четверо побратимов — Чён Пхин, Чхёй Хин, Хонь Чён и Лоу Фон — планируют украсть императорскую нефритовую печать, чтобы обременить своего давнего соперника Чиу.

В ролях 
 Примечание: имена героев даны в кантонской романизации.
 Адам Чэн — , Императорский Кот
 Александр Фу — , Крыса
  — 
  — Чинь Юклань
  — Сэк Татфу
  — император
  — старший помощник
 Уилсон Тхон — главарь банды
  — Чхёй Хин
 Чён Чиньпхан — 
  — мать Юктхона

Примечания

Ссылки 
   
 «Кот против Крысы» на сайте Hong Kong Movie DataBase
 Рецензия на фильм на HKcinema.ru. 

Фильмы-боевики Гонконга
Кинокомедии Гонконга
Кинокомедии 1982 года
Фильмы Shaw Brothers Studio
Фильмы на кантонском языке
Фильмы о боевых искусствах